Костіша () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Костіша () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Костіша.
 Костіша () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Фретеуцій-Ной.
 Костіша () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Хомоча.
 Костіша () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Тенесоая.